Pavlovs ist der Familienname folgender Personen:

 Andrejs Pavlovs (* 1979), lettischer Fußballspieler
 Aņisims Pavlovs (1910–1944), lettischer Fußballspieler
 Arkādijs Pavlovs (1903–1960), lettischer Fußballspieler
 Deniss Pavlovs (* 1983), lettischer Tennisspieler
 Vitālijs Pavlovs (* 1989), lettischer Eishockeyspieler